Посёлок центральной усадьбы совхоза «Восток» — посёлок в муниципальном образовании «город Армавир» Краснодарского края России. Входит в состав Приреченского сельского округа.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части края, гранича с территорией Северной Промзоны города Армавир.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 684-КЗ Посёлок центральной усадьбы совхоза «Восток» вошёл в состав образованного муниципального образования город Армавир.

Население

Инфраструктура 
МБУЗ Городская многопрофильная больница Офис Воп Восток.

Дворец культуры.

Транспорт 
Выезд на федеральную автомагистраль Р-217 Кавказ.

Остановка общественного транспорта «С/з Восток».

Примечания 

Населённые пункты городского округа Армавир